

Localidades

 Larche (Alpes da Alta Provença)
 Larche (Corrèze)

Desambiguações de topônimos